Okręty US Navy o nazwie USS  "Gannet":
Pierwszy  był trałowcem typu Lapwing, był w służbie w latach 1919-1942.
Drugi  był trałowcem typu Albatross, był w służbie w latach 1961-1970.

Gannet